Motmolen (Hoeselt), een verdwenen watermolen op de Demer en een natuurgebied van die naam
Motmolen (Tongeren), een watermolen op de Jeker